Jacobo V de Escocia (Palacio de Linlithgow, 10 de abril de 1512-14 de diciembre de 1542) fue el cuarto hijo —pero primogénito superviviente— de Jacobo IV de Escocia y de Margarita Tudor.

Biografía

Reinado 
Al morir su padre en la batalla de Flodden Field (9 de septiembre de 1513) fue proclamado rey con apenas un año de edad y fue coronado en el castillo de Stirling doce días más tarde, el 21 de septiembre.

Debido a su minoría de edad, se encargó de la regencia su madre Margarita, quien fue depuesta al volver a casarse al año siguiente (1514), por lo que tomó su lugar John Stewart, II duque de Albany, quien era el siguiente en la línea sucesoria después del rey y su hermano Alejandro, duque de Ross, fallecido en 1515. Sin embargo, cuando la guerra estalló nuevamente entre Inglaterra y Francia, Archibald Douglas, VI conde de Angus, padrastro del joven monarca, expulsó a Albany y mantuvo confinado a Jacobo en el castillo de Edimburgo. Margarita, divorciada de Angus en 1527, rescató a Jacobo, quien en 1528 asumió las riendas del gobierno. 

Su primera acción como rey fue eliminar a Angus de la escena política; después, sometió a los rebeldes de la frontera y a jefes de las islas occidentales. Jacobo V aumentó su renta real aumentando el control sobre los estados reales y de los beneficios de justicia, de costumbres y de los derechos feudales. Además, dio a sus hijos ilegítimos grandes beneficios lucrativos, despojando de manera substancial las arcas de la iglesia. Jacobo pasó, además, una gran parte de su tiempo en los trabajos de construcción de sus residencias de Stirling, Falkland, Linlithgow y Holyrood.

Primer matrimonio 

Jacobo renovó la Alianza Antigua (Auld Alliance en inglés) con Francia, concertándose entonces su matrimonio con Magdalena de Valois, la hija del rey Francisco I de Francia, celebrándose el enlace en la catedral de Notre-Dame, en París, el 1 de enero de 1537. Pero la frágil princesa no viviría más que seis meses, muriendo el 7 de julio del mismo año en Edimburgo.

Gobierno 

El rey Jacobo no toleró la herejía. Durante su reinado se ejecutó a un gran número de notorios partidarios de la reforma de la iglesia. El más famoso de los reformadores condenados a muerte fue Patrick Hamilton que fue quemado vivo como hereje en St. Andrew's en 1528. 

La muerte de su madre en 1541, quien permaneció católica, eliminó cualquier motivo para mantener la paz con Inglaterra, de fe protestante (anglicana), y fue derrotado por el rey inglés Enrique VIII, su tío materno, en la batalla de Solway Moss en 1542. El revés afectó su salud, que era mala desde hacia tiempo, y estaba en su lecho de muerte en el palacio de Falkland el 14 de diciembre cuando vio que su único heredero legítimo que vivía era una niña. Antes de morir, se le atribuye la frase: «comenzó con una mujer y terminará con una mujer», en referencia a la dinastía de los Estuardo, y cómo había accedido al trono gracias a Marjorie, la hija de Roberto Bruce. Después de su muerte, la casa de los Estuardo conservó el trono a pesar de pasar a una mujer, debido a la posterior unión de María con lord Darnley, sobrino del rey.

Segundo matrimonio 

Como la alianza con Francia aún era necesaria para poder hacerle frente a Inglaterra, se arregla su segundo matrimonio con otra francesa, María de Guisa, hija de Claudio, I duque de Guisa y viuda de Luis de Orleans, duque de Longueville. La boda se celebra en la catedral de Saint Andrews el 12 de junio de 1538.

Descendencia 

De este enlace nacieron tres hijos:
 Jacobo (n. St. Andrews, 22.5.1540-m. St. Andrews IV.1541), duque de Rothesay. 
 Roberto (n. y m. castillo de Falkland, Fife, IV.1541), duque de Albany.
 María (n. palacio de Linlithgow, 8.12.1542-m. ejecutada, palacio de Fotheringhay, Northampton 8.2.1587), reina de Escocia al suceder a su padre.

De Margaret Erskine, la amante favorita de Jacobo.
 Jacobo Estuardo, primer conde de Moray, prior de St Andrews, consejero y rival de su media hermana, María, Reina de Escocia y regente de su sobrino, Jacobo VI.
De su amante, Elizabeth Bethune (a veces escrito Betoun o Beaton) 
 Lady Jean Stewart, condesa de aryll.  El 1 de julio de 1553 Jean se casó con Archibald Campbell, Conde de Argyll, se divorciarían el 23 de junio de 1573.

Muerte 

Murió el 14 de diciembre de 1542 en el palacio de Falkland, en Fife, a los 30 años de edad, siendo sepultado en la abadía de Holyrood junto a su primera esposa, Magdalena, y sus hijos habidos con María de Guisa.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Reyes de Escocia
Casa de Estuardo
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Distinguidos con el Estoque y Capelo benditos
Miembros de la Orden de la Jarretera
Escocia, Jacobo 05
 
Jacobo IV de Escocia